Hess AG ist der Name folgender Unternehmen:

 Carrosserie Hess, Schweizer Hersteller von Nutzfahrzeugen
 Hess (Beleuchtung), deutsches Unternehmen der Leuchtindustrie